Saturnino Arrúa Molina (Itá, 7 de abril de 1949) es un exfutbolista y entrenador paraguayo. Histórico volante ofensivo del club Real Zaragoza de España y del Cerro Porteño de Paraguay. Reconocido por su técnica, habilidad y capacidad goleadora. Es considerado uno de los mejores futbolistas paraguayos de todos los tiempos. También es el sexto máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Paraguay.

Trayectoria

Inicios 
En 1963, a los 14 años comenzó a jugar en el club de su ciudad natal, el Sportivo Iteño. Sus buenas aptitudes hacen que uno de los equipos importantes del país se fije en él y así al año siguiente ficha por Cerro Porteño. Debutó en la primera división con El Ciclón en 1967, cuando apenas tenía 18 años. 
Con Cerro Porteño fue subcampeón de Liga y se convirtió en el máximo goleador de la competición en su primer año. Más tarde, ganó 3 torneos paraguayos y se proclamó máximo goleador en otras 2 ocasiones. De este modo, su buen andar le sirvió para debutar con la Selección Paraguaya con la que nunca pudo estar presente en una Copa del Mundo.

Luego de la brillante conquista en 1970 con Cerro Porteño, teniendo a Arrúa como goleador absoluto del año, con 11 goles, las propuestas para ir al exterior no paraban, especialmente desde Europa.

Traspaso fallido 
El 28 de octubre de 1971 Saturnino Arrúa viajaba a Francia para fichar por el AS Nancy Lorraine de la Ligue 1 del fútbol francés. Arrúa realizaba algunos partidos de práctica, marcando muchos goles y el fichaje estaba prácticamente hecho. Sin embargo a Arrúa le extrañaba que el contrato estuviera redactado en el idioma francés y pidió que se le traduzca. En esto se entera que el contrato que debía de firmar era por 10 años. Arrúa se negó a acordar el documento y dejó de asistir a las prácticas del club.

Real Zaragoza, América de Cali y retirada deportiva 
En 1973 ficha por el Real Zaragoza de España, al que poco después llega Carlos Lobo Diarte, su compañero de la selección. En 1974 se le galardona como mejor jugador extranjero de la Liga, confirmando las expectativas que habían causado su fichaje. No consigue ganar la liga, pero sí lleva al Zaragoza a los mejores puestos de su historia obteniendo un tercer puesto en la temporada 1973-74 y un subcampeonato en la siguiente, 1974-75, además de un subcampeonato de Copa del Generalísimo, en 1975-76. En 1979 abandonó el club maño, en 1981 llegó al América de Cali  donde compartió vestuario con ex compañeros como Gerardo González Aquino y Juan Manuel Battaglia; se retiró de la práctica activa del fútbol en 1985 jugando para Cerro Porteño.

Como entrenador 
En su faceta de entrenador dirigió a varios equipos, entre ellos al equipo de sus amores Cerro Porteño además fue entrenador del Club Atlético 3 de Febrero, Club Sportivo Iteño, 12 de Octubre Football Club, Club Sportivo 2 de Mayo entre otros.

Es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores paraguayos de todos los tiempos.

Clubes

Selección nacional 
Actualmente Saturnino Arrúa se encuentra en la sexta posición de máximos goleadores históricos de la selección de fútbol de Paraguay con 13 goles detrás de Romerito.

Goles en la selección 

Total: 13 goles

Palmarés como jugador

Torneos nacionales

Distinciones individuales

Palmarés como entrenador

Torneos nacionales

Referencias

Enlaces externos 

 Saturnino Arrúa, el ídolo
 Saturnino Arrúa, el mejor paraguayo de la década del '70

Iteños
Futbolistas de Paraguay
Futbolistas del Real Zaragoza en los años 1970

Futbolistas del Club Cerro Porteño
Futbolistas del América de Cali
Entrenadores del Cerro Porteño
Entrenadores del 12 de Octubre Football Club